El término Aguinaga puede referirse a:

Lugares 
 Aguinaga, localidad y concejo del municipio de Iza en Navarra, España.
 Señorío de Aguinaga, despoblado del municipio de Lizoáin-Arriasgoiti en Navarra, España.
 Aguinaga, localidad del municipio de Éibar en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España.
 Aguinaga, localidad del municipio de Usúrbil en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España.
 Aguinaga, localidad del municipio de Zumárraga en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España.

Personas 
Aguinaga, o Aginaga en euskera, es además un apellido vasco, que significa "lugar de tejos". Existen variantes como Aguiñaga y puede hacer referencia a:

Con apellido Aginaga 
Álvaro Martínez Aginaga, futbolista español.
Javi Martínez Aginaga, futbolista español.

Con apellido Aguinaga 
Alejandro Aguinaga, médico cirujano y político peruano.
Álex Aguinaga, exfutbolista ecuatoriano.
Cristiane Aguinaga, actriz mexicana.
Enrique de Aguinaga, periodista español.
Federico de Aguinaga, religioso católico mexicano.
Joaquín Aguinaga, ingeniero y político navarro.
Juan Francisco Aguinaga, futbolista ecuatoriano.
Luis Vicente de Aguinaga, poeta y escritor mexicano.
Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, militar y político vasco.
Carlos Blanco Aguinaga, profesor y escritor español.
Patxi Ugarte Aguinaga, ex-ciclista español.
Sebastian Aguinaga, Emcee & Beatmaker

Con apellido Aguiñaga 
Marcela Aguiñaga, política ecuatoriana.
Rafael Montejano y Aguiñaga, sacerdote y escritor mexicano.

Referencias